Ка́ха Гогола́дзе (; 4 февраля 1968) — грузинский и туркменский футболист.

Карьера 
Выступал в грузинских клубах «Мерани», «Гурия», «Шевардени». В 1996 уехал в Туркмению, где играл за «Копетдаг». Вскоре принял гражданство Туркмении, начал выступления за сборную страны. Играл в отборочных играх к ЧМ-98 и ЧМ-02.

В 1998 покинул Туркмению, но продолжал играть за сборную страны. С 2001 играл в Казахстане за «Иртыш» из Павлодара и «Батыс» из Уральска.

В 2004 вернулся в Грузию, где и завершил карьеру игрока.

Статистика

Ссылки 
 

Футболисты Грузии
Футболисты Туркменистана
Игроки ФК «Мерани» Тбилиси
Игроки ФК «Гурия»
Игроки ФК «Шевардени-1906»
Игроки ФК «Копетдаг»
Игроки ФК «ВИТ Джорджия»
Игроки ФК «Насаф»
Игроки ФК «Локомотив» Тбилиси
Игроки ФК «Ереван»
Игроки ФК «Сиони»
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Чихура»
Игроки сборной Туркменистана по футболу